Marco Drago – imprenditore (1946)
Marco Drago – scrittore (1967)
Marco Drago – scienziato (1982)